Deus ex machina est une locution latine signifiant Dieu descendu au moyen d'une machine.

Deus ex machina peut signifier :
 Deus ex machina, au théâtre, une personne qui arrive, d'une façon impromptue, à la fin de la pièce et par qui le dénouement s'effectue ;
 Deus Ex Machina, le  de la série de bande dessinée Carmen Mc Callum paru en 2000 ;
 Deus Ex Machina, un jeu vidéo sorti en 1984 ;
 Deus ex machina, un spectacle créé et mis en scène par Stéphane Anière au Palais des Congrès de Paris en 2012 ;
 Deus Ex Machina, personnage de Mirai nikki ;
 Deux Ex Machina, un manga paru en 2008 et édité en France par Soleil Manga ;
 Deus Ex Machina, un album et sa chanson éponyme de l'artiste new age Liv Kristine.

Voir aussi 
 Deus Ex, un jeu vidéo qui s'inspire de cette expression
 Appleseed Ex Machina, un film tiré de l'univers du manga Appleseed
 Deus Ex Machinae, le premier album du groupe de metal Machinae Supremacy
 Ex Machina, une compagnie multidisciplinaire située à Québec, fondée par le metteur en scène Robert Lepage.

Référence